Forever (engelska, för evigt) kan avse:

Musik
 Forever (musikalbum av Spice Girls) – ett musikalbum av Spice Girls
 Forever (musikalbum av Dune) – ett musikalbum av Dune 
 Forever (sång) – en låt av Sturm und Drang
 Forever (en låt av As I Lay Dying) – en låt av metalcorebandet As I Lay Dying
 Forever (en låt av Papa Roach) – en låt av rockbandet Papa Roach
 Forever (en låt av Queen) – en låt av rockbandet Queen
 Forever (en låt av Roy Wood) – en låt av rockmusikern Roy Wood
Forever (musikalbum av Lasse Stefanz)

TV och film
 Forever - en amerikansk TV-serie 2014-2015
 Buffy och vampyrerna (säsong 5) – ett avsnitt i TV-serien Buffy och vampyrerna
 Forever (film) –  en svensk ungdomsfilm från 2023 i regi av Anders Hazelius